Белое Озеро (башк.: Аҡ Күл) — станция 5 класса Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, расположенная в одноимённом селе Белоозерского сельсовета Гафурийского района республики Башкортостан.

Расположение и инфраструктура 

Железнодорожная станция расположена в границах села Белое Озеро. Возможен подъезд на автотранспорте по грунтовой дороге. Общественный транспорт к станции не подходит. В 2,0 км к югу от станции расположен автодорожный переезд через ж/д пути (автодорога на Толбазы, Табынское, Красноусольский. 

Станция имеет четыре пути и одну боковую низкую длинную платформу с западной стороны. Имеется небольшое здание вокзала, с 07:30 до 16:30 работает пригородная касса. Коммерческие операции, выполняемые по станции: прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций; прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30 т на подъездных путях; прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования; прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на подъездных путях; продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на станции Белое Озеро не останавливаются.

В прошлом некоторые поезда дальнего следовании имели остановку по станции Белое Озеро:

Пригородное сообщение 
Станция Белое Озеро является промежуточной для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на станции Белое Озеро имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 поезд в сообщении Стерлитамак - Карламан, 2 поезда в сообщении Карламан - Стерлитамак, время в пути от/до Стерлитамака - 1 час, от/до Карламана - 1 час 7 минут - 1 час 15 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - 1 час, от/до Уфы - 2 часа 39 минут - 2 часа 48 минут) 

Текущее расписание пригородных поездов по железнодорожной станции Белое Озеро можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Станция Белое Озеро на OpenStreetMap
 Паспорт железнодорожной станции Белое Озеро на проекте "Фотолинии" 
 Расписание движения пригородных поездов по станции Белое Озеро 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гафурийского района